Франконвил може да се односи на:

 Франконвил (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Франконвил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел